Il Borro della Guardiana è un torrente della Toscana.

Il percorso 

Nasce dal colle di San Romolo a Ponte Torto, una frazione di Lastra a Signa, per poi sfociare nel fiume Vingone, di cui è un affluente di sinistra, nei pressi di Lastra a Signa.

Il bacino del Borro della Guardiana 
Il suo bacino ricade nel comune di: 
 Lastra a Signa

Affluenti

Affluenti di destra
 Borro dei Cerreti

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Lastra a Signa

Guardiana
Guardiana